Саидали Арипович Юлдашев (; ) — узбекский шахматист, гроссмейстер (1996).

Начал заниматься шахматами в 9 лет. Двукратный чемпион Узбекистана (1993 и 2003). В составе национальной сборной участник 6-и Олимпиад (1992, 1996—1998, 2002—2004, 2008), 2-х командных чемпионатов мира (1993, 2001).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Саидали Юлдашева  на сайте ФШР

 Саидали Юлдашев  на сайте magichess.uz

Шахматисты Узбекистана